Uzer ist der Name zweier französischer Gemeinden

 Uzer (Ardèche)
 Uzer (Hautes-Pyrénées)

sowie der Nachname von
 Hasan Tahsin Uzer (1878–1939), osmanischer Gouverneur und türkischer Abgeordneter